apostoł Jezusa Chrystusa
 dwunastu apostołów
 siedemdziesięciu dwóch apostołów (uczniów)
 apostoł – księga liturgiczna, zawierająca Dzieje Apostolskie i Listy
 apostoł – gatunek ptaka
 Apostoł – film z 1997 roku
 Apostoł (1952-) – grecki duchowny prawosławny
 Apostoł (1969-) – grecki duchowny prawosławny
 Apostoł (1948-) – grecki duchowny prawosławny

 dwunastu apostołów Irlandii
 Dwunastu apostołów – powieść Andrzeja Trepki
 Dwunastu Apostołów – inna spotykana nazwa Grani Apostołów w obrębie masywu Żabiego Szczytu Niżniego w Tatrach
 Dwunastu Apostołów – grupa skał w Australii
 Dwunastu Apostołów – pomnik przyrody w Pucku
 Dwunastu Apostołów – pasmo górskie w Południowej Afryce
 Dwunastu Apostołów – rosyjski pancernik
 Siedmiu Apostołów Bułgarii